Kur (mythologie), een mythologisch wezen, de eerste draak in de Sumerische mythologie;
 Kur (Heilige Roomse Rijk), verkiezingsbijeenkomst voor de aanwijzing van de Rooms-Duitse koning respectievelijk keizer in het Heilige Roomse Rijk;
 Kur (taal), een taal in Indonesië;
 een kür in het kunstschaatsen of het kunstrijden op rolschaatsen;
 Binnenplaats (bouw)

Geografie
Plaatsen
 Kor (Oost-Azerbeidzjan), een dorp in de provincie Oost-Azerbeidzjan in Iran;
 Kur (Hormozgan), een dorp in de provincie Hormozgan in Iran;
 Kor-e Olya (Kur Bala), een dorp in de provincie Oost-Azerbeidzjan in Iran;
 Kor-e Sofla, een dorp in de provincie Oost-Azerbeidzjan in Iran;
 Kur (Rajasthan), een dorp (gram panchayat) in het district Jodhpur van de deelstaat Rajasthan in India;
 Kur (Toelkarem), een dorp in Toelkarem in Palestina;
Rivieren
 Koer (Toeskar), rivier in district Koersk, Ruland
 Koer (stroomgebied Amoer), rivier in de kraj Chabarovsk, Rusland
 Kor (rivier), rivier in Iran
Eilanden
 Kur (eiland), Pulau Kur, een van de Kei-eilanden in de Molukken in Melanesië;
 Koerilen of Kur, de naam van de Ainu voor deze Oost-Aziatische eilanden